Die K5 League Gwangju/Jeollanam-do 2021 war die zweite Spielzeit als höchste Amateurspielklasse im südkoreanischen Fußball gewesen. Die Saison begann am 28. März und endete am 12. September 2021. Anschließend folgen die Play-Off-Spiele. Die diesjährige Spielzeit, wurde wieder mit Mannschaften aus der Jeollanam-do Provinz ausgetragen. Vorjahresstaffelmeister war Seogu Hwajeong FC.

Teilnehmer und ihre Spielstätten 

Anmerkung:

Reguläre Saison

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Spielplan

Hinrunde

Rückrunde

Weblinks 
 Spielberichte der K5 League Gwangju/Jeollanam-do 2021 auf joinkfa.com (koreanisch)

2021
Fußballsaison 2021